Municipio de Maryland puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Maryland (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Ward.
 Municipio de Maryland (condado de Ogle, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Ogle.